Línea 195 puede referirse a:

 Línea 195 de autobús interurbano que une Buenos Aires con La Plata.
 Línea 195 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 195A de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 195B de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 195 de ómnibus urbano que une Buceo con el Cerro de Montevideo.